Valença do Piauí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Valença do Piauí (ort), 
 Valença do Piauí (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar